Дон Хосе има више значења:

 Дон Хосе, Колонија Хосе Марија Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Хосе (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Хосе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику